Sielecki ist der Familienname folgender Personen:

 Christof Sielecki (* 1974), deutscher Schachspieler
 Hubert Sielecki (* 1946), österreichischer Künstler und Filmregisseur